Рогожарски је презиме, а може се односити и на:
 Живојина Рогожарског, индустријалца
 Рогожарски, некадашњу фабрику авиона
 Рогожарски ИК-3, авион једносед